Kloosterpark (Schijndel) - park in Schijndel
 Kloosterpark (De Bilt) - straat in De Bilt